een meisjesnaam, ook wel geschreven als Cath, Katherine, Katharina of Kath

Personen 
 Catherine Deneuve, een Franse actrice
 Catherine Keyl, een Nederlandse presentatrice
 Catherine Middleton, een Britse hertogin
 Catherine Zeta-Jones, een Amerikaanse actrice

Geografie 
 Saint Catherine (Jamaica), een parish van Jamaica
 St Catherine, een civil parish in Engeland

Media 
 CATHéRINE, een Vlaamse reportagereeks
 Catherine (computerspel), een computerspel uit 2011